The Communist bezeichnet folgende englischsprachige Publikationen:
 Für das von 1920 bis 1923 wöchentlich erschienene Parteiorgan der Kommunistischen Partei Großbritanniens, siehe: The Communist (Großbritannien)
 Für das von 1919 bis 1923 erschienene Parteiorgan der Kommunistischen Partei der USA, sowie deren theoretisches Magazin, welches von 1927 bis 1946 erschien, siehe: The Communist (Vereinigte Staaten)